Ginseng har flere betydninger:
 Ginseng-slægten – en planteslægt.
 Ginsengrod – handelsvaren